Wunderlin ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Wunderlin (1921–1987), Schweizer Grafiker, Reklameberater, Autor, Mundartdichter und Radio-Redaktor
 Marisa Wunderlin (* 1987), Schweizer Fußballspielerin und Trainerin
 Siegfried Wunderlin (1858–1931), Schweizer Theaterautor